Gallinule est le nom donné à quelques espèces d'oiseaux  appartenant à la famille des , dans l'ordre des Gruiformes. Ces espèces appartenaient autrefois toutes au genre .

Liste des gallinules 
 Gallinule aborigène – 
 Gallinule africaine – 
 Gallinule d'Amérique – 
 Gallinule d'Édith – 
 Gallinule à face noire – 
 Gallinule de Gough – 
 Gallinule poule-d'eau – 
 † Gallinule punaé — 
 Gallinule sombre – 
 Gallinule de Tasmanie – 
 † Gallinule de Tristan da Cunha – 

Nom d'oiseau ambigu